Il singolare del Heineken Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Gustafsson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Thomas Enqvist ha battuto in finale Chuck Adams 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (primo turno)
  Aleksandr Volkov (semifinali)
  MaliVai Washington (primo turno)
  Javier Sánchez (secondo turno)

 Chuck Adams (finale) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Jonas Björkman (primo turno) 
 Cédric Pioline (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1995
ATP Tour 1995